Kentucky Island kan syfta på följande platser:

Kina 

 Danzi Dao, ö, Shandong,

USA 

 Kentucky Island (ö i USA), Georgia, Wayne County, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar